Иван Шабанов:
 Шабанов, Иван Герасимович (1911—1944) — советский гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Шабанов, Иван Михайлович (род. 1939) — губернатор Воронежской области.